Schmelzer:
 Johann Heinrich Schmelzer (Schmeltzer) (1623, Scheibbs – 1680)
 Marcel Schmelzer (* 1988, Maagdenburg)
 (Wilhelm Klaus) Norbert Schmelzer (1921, Rotterdam – 2008, St. Ingbert)